Brüllgraben ist ein Gewässername:

 Brüllgraben (Hochwiesgraben), linker Oberlauf des Hochwiesgrabens (zur Sulzach) bei Bernhardswend, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern; mit Oberlaufname Katzengraben
 Brüllgraben (Möhrenbach), rechter Zufluss des Möhrenbach (Altmühl) bei Möhren, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Brühlgraben